Kraslice může označovat:
 kraslice – zdobené vejce, velikonoční zvyk
 Kraslice (okres Sokolov) – město na Karlovarsku poblíž německých hranic
 Kraslice (hrad) – zaniklý hrad, respektive jeho pozůstatky nad stejnojmenným městem